Бігова (село) — село (поселення) в Чорногорії, підпорядковане общині Котор.
 Бігова (станція метро, Санкт-Петербург) — станція метро в місті Санкт-Петербург
 Бігова (станція метро, Москва) — станція метро в місті Москва
 Бігова (платформа) — зупинний пункт/пасажирська платформа Смоленського (Білоруського) напрямку Московської залізниці у Москві.
 Бігова вулиця